I'm Your Biggest Fanatic (Soy tu mayor admirador en Latinoamérica y Soy tu mayor fan en España) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Bob Esponja y Patricio pasean por una convención de pesca de medusas, donde se exponen muchos objetos, artículos y ponencias relativas a las medusas y su cacería, Patricio irrumpe tocando las exhibiciones. Mientras Patricio corre tras su personaje favorito, Jeffrey la medusa, Bob Esponja se acerca a un grupo de Observadores de Medusas que conviven con Kevin, el pepino de mar, una gran autoridad en la pesca de medusas, y de quien Bob es un devoto admirador. Se impone ante Kevin y le demuestra que es capaz de hacer lo que sea por él. Conmovido, Kevin decide invitarlo a pescar medusas, pero les revela en secreto a sus secuaces que no pretende aceptarlo en el club de observadores, sólo espera verlo pasar el ridículo. Así, se dirigen a los campos de medusas, donde Bob deberá pasar una serie de pruebas para formar parte de su club de observadores. Primero, le reta a capturar una medusa, dos y hasta veinte medusas, pero estas se introducen voluntariamente en la red, para luego picar a Kevin. Así, le sigue imponiendo diversas pruebas, pero Bob logra pasarlas todas sin dificultad, completamente ileso, y siempre es Kevin quien recibe la picadura. Entonces, Kevin le dice que se prepare para la prueba final: capturar una medusa reina. Bob Esponja es puesto como carnada mientras toca una bocina que emite la palabra “Fracasado” supuestamente para atraer a la medusa reina, mientras los demás se esconden detrás de un arbusto. Pasa la tarde sin que el plan parezca funcionar, y entonces, aparece la gran medusa reina, pero Kevin y el resto de la tropa se han ido. La medusa ataca y Bob apenas logra huir, hasta verse acorralado ante un barranco. La medusa reina resulta ser mecánica, y es controlada desde adentro por Kevin, y ahí es cuando revela sus verdaderas intenciones. Mientras Kevin sigue burlándose y humillando a Bob, aparece otra medusa gigantesca, una medusa rey, la cual piensa que la “medusa reina” es real y pretende besarla, todos huyen, hasta que la gran medusa mecánica choca con un letrero, rompiéndose. La medusa rey descubre el engaño y, enfurecido, ataca. Todo el grupo corre a refugiarse en una cueva. Los aliados de Kevin ruegan que los salve, pero entonces él asegura que no sabe nada sobre pescar medusas, únicamente buscaba la fama. Mientras todos permanecen resignados, Bob Esponja sale de la cueva a enfrentar a la medusa, sin hacer más que soplar una enorme burbuja con forma de una rebanada de pastel. El rey, encantado, se retira para degustar su postre. Todos quedan sorprendidos por la hazaña de Bob, pero Kevin aún se niega a admitirlo en el club, entonces, sus secuaces le arrancan la corona de la cabeza y se la colocan a Bob, Kevin adolorido muestra que no era una simple corona. De vuelta en la convención, Bob Esponja se reencuentra con Patricio, cuenta que decidió rechazar el club al darse cuenta de que las cosas no eran como pensaba. Patricio le dice “No es saludable adorar a un héroe”, mientras él, paradójicamente, lleva consigo la botarga de Jeffrey la medusa.

Personajes  
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Kevin, el pepino de mar
 Secuaces de Kevin y miembros de su club de observadores
 Policía
 Botarga de Jeffrey la medusa

Notas 
 De igual forma que Bob Esponja se asemeja más a una esponja de cocina que una esponja de mar, Kevin aparenta ser un pepino vegetal más que un verdadero pepino de mar.
 En el episodio de la primera temporada Jellyfishing aparece otra enorme medusa de color rosa, como las que normalmente se ven en el campo de medusas, puede que esa sea la verdadera medusa reina. 

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001